

Anno 
 970 o 970 a.C.

Codici 
 970 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Chelmsford, nella contea di Essex, in Inghilterra

Matematica 
 970 – numero